Сан-Бартоломе — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова
 Сан-Бартоломе-де-ла-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия
 Сан-Бартоломе-Куауихматлак — муниципалитет в Мексике, входит в штат Тласкала. Население 3433 человека.
 Сан-Бартоломе-Соогочо — муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака

См. также 

 Бартоломе (значения)
 Сан-Бартоломео